«Баттерфляй Ультрамарин» — мультизальний кінотеатр та розважальний комплекс в Києві на вулиці вул. Митрополита В. Липківського, 1А. Входить до мережі кінотеатрів «Баттерфляй».

Мультиплекс «Батерфляй Ультрамарин» був відкритий 24 грудня 2004 р. у розважальному комплексі «Ультрамарин». Кінотеатр складається з шести залів (на 333, 226, 244, 244, 134 та 134 місця) та оснащений найновітнішим проєкційним та звуковим обладнанням.

VIP-зал повністю складається з диванчиків зі столиками. Крім того, на 20 тисяч квадратних метрів комплексу розташовані: шестизальний мультиплекс, просторе панорамне кафе, величезний зал гральних автоматів, два зали боулінгу (на 6 та на 12 доріжок) затишні бари та ресторан.

Кінцевим власником мережі кінотеатрів вважається український бізнесмен Віктор Юшковський, що також володіє мережею торгових комплексів «МегаМаркет». Наразі до мережі кінотеатрів «Баттерфляй» належать 5 кінотеатрів: DeLuxe, Ультрамарин, Бровари, Більшовик, Кантрі.

Посилання 
 Офіційний сайт Баттерфляй Ультрамарин 
 Баттерфляй Ультрамарин
 Нашествие кино

Кінотеатри Києва
Культура Солом'янського району Києва